Jméno a příjmení Karel Balling má více známých nositelů:

 Karel Balling (chemik), též Karl Josef Napoleon Balling, (1805–1868) – česko-rakouský chemik a rektor ČVUT
 Karel Balling (montanista), též Karl Albert Max Balling, (1835–1896) – profesor a rektor Vysoké školy báňské v Příbrami, syn předešlého
 Karel Balling (skladatel), též Charley Balling, (1889–1972) – český hudební skladatel, vnuk chemika Karla Ballinga
 Mojmír Balling, celým jménem Karel Mojmír Balling, (1928–1999) – český hudební skladatel, syn předešlého